Op Roland Garros 1998 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 7 juni 1998.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Gigi Fernández en Natallja Zverava had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Zverava kwam dicht bij het verlengen van haar titel, maar haalde het net niet.

Het als tweede geplaatste duo Martina Hingis / Jana Novotná won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Lindsay Davenport en Natallja Zverava in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Novotná 65.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans waren het twaalfde reekshoofd – zij bleven steken in de tweede ronde.
 Ook Dominique Van Roost en Florencia Labat (Argentinië) kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Els Callens speelde samen met de Amerikaanse Ginger Helgeson-Nielsen – dit team verloor meteen hun openingspartij.
 Nancy Feber en Svetlana Kriventsjeva uit Bulgarije konden eveneens na de eerste ronde huiswaarts keren.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Caroline Vis speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië – dit team was als vijfde geplaatst en bereikte de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door het veertiende reekshoofd Schett/Schnyder.
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Katrina Adams waren als zevende geplaatst – ook zij bereikten de derde ronde, die zij verloren van het negende reekshoofd Martínez/Tarabini.
 Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans waren het twaalfde reekshoofd – zij bleven steken in de tweede ronde.
 Voor Petra Kamstra en Stephanie Rottier viel het doek al na hun openingspartij.
 Seda Noorlander speelde samen met de in Nederland geboren maar voor Frankrijk uitkomende Noëlle van Lottum – ook voor hen was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 1998